Юрий Владимирович Но́виков:
 Новиков, Юрий Владимирович (1928—2009) — советский и российский гигиенист, член-корреспондент РАМН.
 Новиков, Юрий Владимирович (1938—2011) — российский искусствовед.